Ренко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Ренков, Александр Степанович (1917—1990) — советский кинооператор.
 Ренков, Андрей Александрович — советский российский кинооператор, сын оператора Александра Ренкова.
  (1915—1980) — советский звукооператор.
 Ренков, Николай Степанович (1906—1988) — советский кинооператор, художник и сценарист.

См. также 
 Ренк